Rocamora est un nom propre catalan pouvant être traduit en français par Roquemaure. Il peut désigner :

Patronymes 
 Manuel Rocamora (1892-1976), peintre et collectionneur d'art catalan ;
 Pedro Rocamora (1922-2012), footballeur espagnol ;
 Joseph Rocamora (1968-), taekwondoïste français.

Toponymes 
 Rocamora, localité rurale argentine située dans le département d'Uruguay et dans la province d'Entre Ríos ;
 Granja de Rocamora, commune espagnole située dans la province d'Alicante.

Voir aussi 
 Roquemaure